Луи Никола Дюбуа (; ) — французский государственный деятель, граф империи,  префект (начальник) полиции Парижа в эпоху Наполеона I (1800—1810).

Биография 
Луи Никола Дюбуа получил юридическое образование в Париже эпохи Старого порядка, и стал  сперва адвокатом в Парижском парламенте (судебный орган), а затем прокурором в Шатле (в 1783 году). После Французской революции он был комиссаром Директории в X-м округе Парижа, а затем назначен судьей гражданского суда департамента Сены 1-го года IV (22 ноября 1795 года).

После 18 брюмера Дюбуа вошел, благодаря своим связям, в Центральное управление полиции Парижа, и уже вскоре был поставлен во главе парижской полиции, став её первым префектом (8 марта 1800 года). 

Будучи префектом, Дюбуа приказал перенести городской морг, расположенный в Гран-Шатле, и модернизировал его, чтобы способствовать идентификации трупов. В 1804 году он подписал официальный документ о правилах организации парижских борделей. На период управления Дюбуа парижской полицией пришлось также несколько весьма резонансных событий, таких, как покушение на Наполеона Бонапарта на улице Сен-Никез (взрыв так называемой «адской машины»).

Весьма амбициозный человек, Дюбуа не замедлил вступить в конфликт со своим непосредственным начальником, министром полиции Жозефом Фуше. Бонапарт, обрадованный конфликтом между двумя руководителями полиции, всячески поддерживал это соперничество, исходя из знаменитого правила «разделяй и властвуй». Чтобы укрепить положение Дюбуа, Наполеон возвёл его в графы Империи и пожаловал орденом Почётного легиона в степени командора. Однако, после отставки Жозефа Фуше в июне 1810 года, Наполеон больше не был заинтересован и в Дюбуа. Отсутствие префекта полиции на месте во время пожара на балу в австрийском посольстве, в котором погибло или пострадало несколько высокопоставленных аристократов, стало причиной отставки Дюбуа. Новым префектом полиции Парижа стал Этьенн Дени Паскье. 

С 1819 по 1821 год Дюбуа был мэром города Витри. 

После 1821 года Дюбуа удалился от дел и прожил остаток дней, наслаждаясь своим огромным состоянием, нажитым на должности префекта полиции Парижа порой весьма сомнительным путём.

Примечания

Литература 
 Jean Arvengas, «Le Comte Dubois, premier Préfet de Police (1758-1847)», Revue du Nord, t. 39, no 154,‎ avril-juin 1957, p. 125-146 
 Alfred Fierro, André Palluel-Guillard, Jean Tulard, Histoire et dictionnaire du Consulat et de l'Empire, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1995. ISBN 2-221-05858-5
 Jean Tulard, «Louis-Nicolas Dubois, premier préfet de police (1758-1847)», Revue de l'Institut Napoléon, no 58,‎ 1956, p. 9-14.

Графы Империи (Франция)